Parzham heißen folgende geographischen Objekte: 

 Parzham (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Parzham (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Parzham (Gemeinde Pennewang), Ortschaft von Pennewang, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Parzham (Gemeinden Wallern, Waizenkirchen), Ortschaft von Wallern an der Trattnach und Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich